Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1988 () — 12-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у СРСР з 26 грудня 1987 року по 4 січня 1988 року. Радянський Союз вже втретє приймав чемпіонат світу, до цього він приймав чемпіонати 1974 та 1983 років.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

 вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Джиммі Вейт 
Найкращий захисник:  Теппо Нуммінен
Найкращий нападник:  Олександр Могильний
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Джиммі Вейт 
Захисники:  Грег Гогуд —  Теппо Нуммінен
Нападники:  Олександр Могильний —  Петр Грбек —  Теорен Флері

Група В 
Матчі відбулись 12-21 березня у Саппоро (Японія).
Підсумкова таблиця та результати

Норвегія вийшла до Групи А, Австрія вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Беллуно та Фельтре (Італія) 18-27 березня. 
Підсумкова таблиця та результати

Данія вийшла до Групи В.

Примітки

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

1987 в СРСР
1988 в СРСР
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1987 у хокеї з шайбою
1988 у хокеї з шайбою
Грудень 1987
Січень 1988
Хокейні змагання у Москві
1987 у Москві